Die Abkürzung D300 bezeichnet

 Eine Kamera: Nikon D300
 Eine türkische Staats-Schnellstraße, siehe Schnellstraße D300